Залесская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Латвии:

существующая
 Залесская волость (Латвия) — в составе Лудзенского края Латвии

упразднённые
 Залесская волость (Дисненский уезд) — в составе Виленской губернии, Дисненский уезд
 Залесская волость (Кобринский уезд) — в составе Гродненской губернии, Кобринский уезд
 Залесская волость (Осташковский уезд) — в составе Тверской губернии, Осташковский уезд